Dúbrava (Žilina), poble del districte de Liptovský Mikuláš, a la regió de Žilina, a Eslovàquia
 Dúbrava (Levoča), poble del districte de Levoča, a la regió de Prešov, a Eslovàquia
 Dúbrava (Snina), poble del districte de Snina, a la regió de Prešov, a Eslovàquia
 Dubrava (Lípetsk), poble de la província de Lípetsk, a Rússia
 Dubrava (Vladímir), poble de la província de Vladímir, a Rússia

Pàgines de desambiguació